

Notes et références

Lien externe 

Commune dans le district de Brno-Campagne